The Craft - filme de 1996
Craft (Os Maias) - personagem do romance "Os Maias", de Eça de Queirós

Veja também
Kraft

Desambiguação